Мария Стюарт може да се отнася за:
 Мария Стюарт (1542-1587), кралица на Шотландия и Франция
 Мария II Стюарт (1662-1694), кралица на Англия, Шотландия и Ирландия
 Мария Стюарт (пиеса), пиеса на Фридрих Шилер от 1800 година
 Мария Стюарт (роман), роман на Стефан Цвайг от 1935 година